Tony Moore (1951), atléta, olimpikon a Fidzsi-szigetekről
Tony Moore (1958), angol zenész, producer
Tony Moore (1978), amerikai képregényrajzoló